Березівська сільська рада — адміністративно-територіальне формування на території УРСР та України

 Березівська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Роздольненський район
 Березівська сільська рада — Вінницька область, Чернівецький район
 Березівська сільська рада — Дніпропетровська область, Покровський район
 Березівська сільська рада — Житомирська область, Житомирський район
 Березівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Ємільчинський район
 Березівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Коростенський район
 Березівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Любарський район
 Березівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Хорошівський район
 Березівська сільська рада — Закарпатська область, Хустський район
 Березівська сільська рада — Івано-Франківська область, Тисменицький район
 Березівська сільська рада — сільська рада до 1957 року, Київська область, Ржищівський район
 Березівська сільська рада — Кіровоградська область, Долинський район
 Березівська сільська рада — Кіровоградська область, Маловисківський район
 Березівська сільська рада — Кіровоградська область, Устинівський район
 Березівська сільська рада — Луганська область, Попаснянський район
 Березівська сільська рада — Львівська область, Радехівський район
 Березівська сільська рада — Полтавська область, Гребінківський район
 Березівська сільська рада — Полтавська область, Лубенський район
 Березівська сільська рада — Рівненська область, Рокитнівський район
 Березівська сільська рада — Сумська область, Глухівський район
 Березівська сільська рада — Харківська область, Шевченківський район
 Березівська сільська рада — колишня сільська рада, Хмельницька область, Новоушицький район
 Березівська сільська рада — Черкаська область, Маньківський район
 Березівська сільська рада — Чернігівська область, Талалаївський район